Tapper är ett svenskt efternamn som använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 fanns i Sverige 1 356 personer med efternamnet Tapper och 84 personer som stavade namnet Thapper.  Tillsammans blir detta 1 404 personer.

Personer med efternamnet Tapper eller Thapper
 Bo Tapper (född 1939), målare och tecknare
 Börje Tapper (1922–1981), fotbollsspelare
 Christoffer Tapper Holter (född 1988), fotbollsspelare
 Fridolf Thapper (1899–1974), metallarbetare, ombudsman, socialdemokratisk politiker
 Harri Tapper (1929–2012), fnländsk författare och pedagog
 Inger Thapper (född 1933), kommunalråd, folkpartist
 Kain Tapper (1930–2004), finländsk skulptör
 Michael Tapper (född 1959), filmrecensent
 Mirjam Tapper (född 1948), författare och kulturvetare
 Staffan Tapper (född 1948), fotbollsspelare
 Suzzie Tapper (född 1957), sångerska och textförfattare
 Tore Tapper  (1915–1989), teckningslärare, målare och tecknare
 Zoe Tapper (född 1981), brittisk skådespelerska

Annat 
 Tapper-klass
 , bevakningsbåt i svenska marinen

Se även 

 Tappert

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn